Reina (voornaam), een Nederlandse meisjesnaam
Reina (achternaam), een Spaanse achternaam
Reina (motorfiets), een historisch Spaans motorfietsmerk
Reina Mercedes, gemeente in de Filipijnen
Reina (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
Reina (Estland), dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa